A Blois-házból származó angol trónkövetelőért lásd István angol király
Az ugyanabból a házból származó grófért, az előző apjáért lásd István, Blois grófja